Die Generali Open 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 29. Juli bis 3. August 2019 in Kitzbühel stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Los Cabos die Abierto Mexicano de Tenis Mifel und in Washington, D.C. die Citi Open gespielt. Letztere gehörten zur Kategorie ATP Tour 500, während die anderen beiden Turniere zur niedriger dotierten Kategorie ATP Tour 250 gehörten.

Der Titelverteidiger waren im Einzel Martin Kližan und im Doppel Roman Jebavý und Andrés Molteni.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 524.340 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 586.140 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 27. und 28. Juli 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 132 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 126 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 100 kB)

ATP Tour 2019
2019